Butler House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Butler House (Colorado), NRHP-Nr. 84000880
 Butler House (Maryland), NRHP-Nr. 05000147
 Butler House (Missouri), NRHP-Nr. 82004733
 Butler House (Pennsylvania), NRHP-Nr. 80003470
 Butler House (Tennessee), NRHP-Nr. 73001798